Kriegsberg steht für
Kriegsberg (Stuttgart), 353 m
Kriegsberg (Thüringen), 485 m 
Siehe auch:
Kriegberg